Paolo Taviani, een Italiaans filmregisseur
Vittorio Taviani, een Italiaans filmregisseur